Rouffiac puede referirse a:

 Rouffiac, comuna francesa situada en Cantal.
 Rouffiac, comuna francesa situada en Charente.
 Rouffiac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Rouffiac, comuna francesa situada en Tarn.